Тоцкое:

 Тоцкое — село, центр Тоцкого района Оренбургской области России.
 Тоцкое — военный аэродром в Оренбургской области.
 Тоцкое Второе — село в Тоцком районе Оренбургской области России.